Castelul Teleki poate fi:
 Palatul Teleki din Cluj
 Castelul Teleki din Luna de Jos, județul Cluj 
 Castelul Teleki din Căpâlnaș
 Casa Teleki din Baia Mare
 Castelul Teleki din Pribilești, județul Maramureș
 Castelul Teleki din Satulung, județul Maramureș
 Castelul Teleki din Dumbrăvioara, județul Mureș
 Castelul Teleki din cartierul Uioara de Sus, Ocna Mureș, județul Alba
Castelul Teleki din Posmuș

Vezi și 
 Familia Teleki

Note